Stortingsvalget 1985 blev afholdt 9. september 1985.

Kåre Willochs regering fortsatte efter valget, men Fremskrittspartiet var kommet i en vippeposition, og bidrog i 1986 til at stemme regeringen ned med den konsekvens at Willoch trådte tilbage og blev efterfulgt af Gro Harlem Brundtlands anden regering. Venstre faldt helt ud af Stortinget for første gang i partiets historie.

Valgresultat

Kilder 
Statistisk Sentralbyrå: Personar med røysterett, godkjende røystgjevingar og valdeltaking i prosent. Stortingsvala 1945-2005
Statistisk Sentralbyrå: Valde representantar etter parti/valliste og kjønn. Stortingsvala 1945-2005
Statistisk Sentralbyrå: Godkjende røyster, etter parti/valliste

1985
Politiske valg i 1985